«Сметливый» — русский миноносец типа «Сокол» (10 октября 1907 года переклассифицирован в эскадренные миноносцы). Нёс боевую службу на Черноморском флоте.

История 
Затоплен во время Гражданской войны. Поднят специалистами ЭПРОН.

Командиры  
Командирами миноносца «Счастливый» в разное время служили:
 1909—1910 — капитан-лейтенант Иванов, Леонид Леонтьевич;
 1911 — лейтенант Борсук, Виктор Николаевич;
 1913—1914 — капитан 2 ранга Пчельников, Андрей Андреевич;
 старший лейтенант Холодовский, Сергей Михайлович;
 с 05.09.1915 — старший лейтенант Бужинский, Михаил Иванович.

Ссылки 
 Эскадренный миноносец"Сметливый"
 Эскадренный миноносец «Сметливый»
 Фото

Миноносцы типа «Сокол»
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли, поднятые ЭПРОН‎
Корабли, затопленные в Цемесской бухте (1918)